Superligaen 1993-94 var den 4. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den blev administreret af DBU.

Turneringen bestod af to runder. I første runde i efteråret 1993 rykkede de to lavest placerede hold ned i Kvalifikationsligaen, mens de øvrige otte hold fortsatte i Superligaen i foråret. Nedrykkerne fik henholdsvis 8 og 9 point med til Kvalifikationsligaen. De otte Superliga-hold fik nulstillet deres målscore og halveret deres antal af point.

Ved afslutningen af første runde rykkede Næstved IF og Viborg FF ned i Kvalifikationsligaen. Næstved IF endte dog på førstepladsen i denne liga og kunne dermed deltage i Superligaen 1994-95, dette var ikke tilfældet for Viborg FF, der rykkede ned i 1. division. I Superligaens forårssæson endte Silkeborg IF på førstepladsen og fik adgang til kvalifikationen til UEFA Champions League. FC København og Brøndby IF på anden- og tredjepladsen kom i kvalifikation til UEFA Cuppen.

Stillingen

Efteråret 1993

Foråret 1994

Topscorere

Eksterne henvisninger 
 Slutstillingerne 1993/94 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere
 Peders Fodboldstatistik 

1993-94
Fodbold i 1993
Fodbold i 1994